Olba bezeichnet:
 eine der zusammengehörigen antiken Städte Olba und Diokaisareia in Kilikien in der heutigen Türkei
 Olbasee, einen See bei Kleinsaubernitz, Landkreis Bautzen
 Olba (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel in Spanien
 Titularbistum Olba, ein Titularbistum

OLBA steht für: 
 Flughafen Beirut, ICAO-Code des libanesischen Flughafens
 Oberlausitzer Bergbau AG

OLBA